Reiley ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Reiley (Sänger) (* 1997), färöischer Sänger
 Carol E. Reiley (* 1982), US-amerikanische Informatikerin und Unternehmerin